4 miejscowości w Polsce: 
 Bobrowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łyszkowice 
 Bobrowa – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki 
 Bobrowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków 
 Bobrowa – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów

Zobacz też: Bobrowa Wola, Bobrowo, Bobrowe